Masten ist ein Familien-, Firmen- und Ortsname:

 Werner Masten (1950–2023), Südtiroler Filmregisseur und Drehbuchautor
 Masten Space Systems, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 Masten (Döbeln), ein Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, Deutschland
 Masten, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Maszty im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Mast